Itamar Ben-Gewir (, ur. 6 maja 1976 w Zachodniej Jerozolimie) – izraelski prawnik i polityk, lider skrajnie prawicowej partii Żydowska Siła. Swoją karierę prawniczą oparł na bronieniu żydowskich radykałów w procesach o terroryzm i przestępstwa nienawiści. Od 2021 roku jest posłem w Knesecie, a od 29 grudnia 2022 ministrem bezpieczeństwa wewnętrznego.

Życiorys

Wczesne życie 
Urodził się w świeckiej, imigranckiej rodzinie irackich Żydów. W wieku 18 lat został zwolniony z obowiązkowej służby wojskowej z powodu ekstremizmu. Znaczny wpływ na jego poglądy miał światopogląd rabina Me’ira Kahane, o którym mówił ,,sprawiedliwy i święty człowiek”.  Za punkt zwrotny dla swoich poglądów uznaje okres pierwszej intifady. Pierwszym ruchem politycznym, w który się zaangażował, była partia Moledet – radykalnie prawicowe ugrupowanie będące za „przenoszeniem” Arabów z terytorium Państwa Izrael. Kolejną, bardziej radykalną organizacją, w której działał, był ekstremistyczny Kach.

Itamar stał się szerzej znany publicznie w listopadzie 1995 roku, gdy został pokazany w telewizji podczas wymachiwania emblematem wziętym z cadillaca premiera Icchaka Rabina. Groził wtedy słowami: „dotarliśmy do jego samochodu i do niego też dotrzemy”. W tamtym okresie protestował także przeciwko porozumieniom z Oslo.

Ukończył licencjat z prawa. Pod koniec studiów izraelska Izba Adwokacka zablokowała mu zdawanie egzaminu adwokackiego z powodu jego przeszłości kryminalnej. Dopiero w 2012 roku zdał egzaminy i rozpoczął wykonywanie zawodu. Swoją karierę prawniczą oparł na obronie żydowskich ekstremistów w procesach sądowych.

Kariera polityczna 
Był asystentem posła Micha’ela Ben-Ariego. Po ataku w Halamisz na Zachodnim Brzegu (podczas którego życie straciło trzech Izraelczyków, zamordowanych przez Palestyńczyka), 23 lipca 2017 był w kierownictwie protestu pod Kancelarią Premiera w Jerozolimie, w którym brało udział kilkadziesiąt osób. Protestujący domagali się zemsty na terrorystach i rezygnacji ówczesnego ministra obrony.

Planował startować w wyborach parlamentarnych w 2019 roku ze wspólnej listy No’am i Żydowskiej Siły. W wyniku nieporozumień (partia No'am wystawiła kandydata świeckiego) zrezygnowano z planów wspólnej listy. Zaatakował wtedy Naftalego Bennetta (lidera Zjednoczonej Prawicy), oskarżając go o celowe zniszczenie negocjacji i fiasko powstania dużej listy opozycji wraz z Żydowską Siłą na pokładzie.

Na początku 2021 roku podpisał porozumienie z Religijnym Syjonizmem (partią Becacela Smotricza) i No’am o wspólnym starcie z list wyborczych w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Ben-Gewir zdobył mandat i został parlamentarzystą w 24. Knesecie.

W 2022 uzyskał reelekcję na urząd posła w wyborach po wcześniejszym samorozwiązaniu Knesetu. Jego sojusz polityczny Religijny Syjonizm osiągnął 14 mandatów w stuosobowym parlamencie. 29 grudnia został zaprzysiężony na ministra bezpieczeństwa wewnętrznego w trzydziestym siódmym rządzie Izraela w wyniku umowy koalicyjnej jego ugrupowania z Likudem.

Poglądy 
Często określany jest jako uczeń Me’ira Kahane – skrajnie prawicowego i otwarcie rasistowskiego rabina. Kahane był pierwszym Izraelczykiem, któremu zabroniono startu w wyborach do Knesetu z powodu rasistowskich poglądów.

Jego ugrupowanie polityczne popiera aneksję okupowanego przez Izrael Zachodniego Brzegu. Ben-Gewir deklaruje chęć deportacji wszystkich „nielojalnych” obywateli Izraela. Do tej kategorii zalicza m.in. „każdego, kto nazywa naszych żołnierzy zbrodniarzami wojennymi”.

Sprzeciwia się utworzeniu niepodległego państwa palestyńskiego. Zapowiada także, że rozmontuje Autonomię Palestyńską. Chce, by Palestyńczycy żyli pod rządami Izraela, ale bez prawa do głosowania i bez szans na jakąkolwiek niepodległość. W odpowiedzi na pytanie zadane przez dziennikarza „The Wall Street Journal” odpowiedział: „w mojej wizji Żydzi i Arabowie mogą żyć razem, ale trzeba zrozumieć, że Państwo Izrael jest tutaj panem domu”.

Kontrowersje 
Jest powiązany z radykalną i rasistowską, żydowską organizacją Lehawa.

Był oskarżany ponad 50 razy o podżeganie do przemocy lub stosowanie mowy nienawiści.

W salonie w swoim domu miał do 2021 roku powieszony portret Barucha Goldsteina (izraelskiego terrorysty, który w 1994 r. dokonał masakry w meczecie w Hebronie, zabijając 29 Palestyńczyków). Portret był prezentowany podczas wywiadów udzielanych w domu przez Ben-Gewira.

W lipcu 2021 roku został usunięty siłą z mównicy w Knesecie po nazwaniu „terrorystą” prowadzącego obrady przewodniczącego Ahmada at-Tajjibiego. Uznał, że at-Tajjibi powinien zasiadać w parlamencie Syrii, a nie Izraela.

W grudniu 2021 prowadzono śledztwo po tym jak Ben-Gewir został nagrany, gdy wyciąga broń do arabskich ochroniarzy podczas kłótni w podziemnym parkingu. Ochroniarz miał powiedzieć mu wtedy, by przeparkował swój niepoprawnie zaparkowany samochód. Polityk argumentował później, że czuł zagrożenie dla swojego życia. Ben-Gewir otrzymał pozwolenie na posiadanie broni (przyznane przez Straż Knesetu) wskutek licznych groźb.

W październiku 2021 Ben-Gewir udał się do szpitala, by odwiedzić aresztowanego palestyńskiego urzędnika prowadzącego strajk głodowy. Skonfrontował się tam z parlamentarzystą Zjednoczonej Listy Ajmanem Audą, który blokował prawicowemu politykowi przejście do więźnia. Auda miał go odepchnąć, mówiąc: „Jesteś małym terrorystą, nie wejdziesz, odejdź sobie”. Po przepychance mężczyzn Ben-Gewir powiedział, że planuje złożyć skargę przeciwko parlamentarzyście.

Życie prywatne 
Jest ojcem sześciorga dzieci. Mieszka z żoną i dziećmi w Hebronie na terytorium Zachodniego Brzegu.

Przypisy

Bibliografia 
 

Absolwenci Uniwersytetu Hebrajskiego
Iraccy Żydzi
Izraelscy prawnicy
Politycy Żydowskiej Siły
Posłowie do Knesetu XXIV kadencji
Posłowie do Knesetu XXV kadencji
Urodzeni w 1976